Везуль:

 Везуль — город и коммуна на востоке Франции, административный центр департамента Сона Верхняя.
 Везуль — округ (фр. Arrondissement) во Франции, один из округов в регионе Франш-Конте.